Анжі () — російський футбольний клуб з міста Махачкала
 Анжі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза